Das Minishetlandpony ist eine Zuchtform des Shetlandponys und hat seinen Ursprung in England.

Exterieur 
Vom Shetlandpony unterscheidet sich das Minishetlandpony nur im Stockmaß: Es hat eine Höhe von maximal 87 Zentimetern. Es ist meist gedrungen, aber auch elegant von Statur und kommt in allen Farben vor.

Zuchtgeschichte und Verbreitung 
Minishetlandponys wurden unter anderem in der königlichen Zucht von Königin Victoria auf ihre heutige Form gezüchtet. Die ältesten Zuchthengste der Minishetlands kann man bis 1871 zurückverfolgen, wie z. B. Jack, Odin und Thor in England. Die wohl berühmtesten Zuchtlinien sind die der Marshwood in England und Mury-Marais in Belgien. Mittlerweile ist diese besondere Form des Ponys in ganz Europa verbreitet. Vor allem in Großbritannien, den Niederlanden und in Deutschland findet man zahlreiche Züchtungen.
In den USA gibt es eine weitere Züchtung – das American Miniature Horse.

Siehe auch 
Liste von Pferderassen

Weblinks 

Pferderasse